Miss Supranational – konkurs piękności rozgrywany od 2009 roku. Jest to konkurs, który organizuje World Beauty Association z Panamy. Polska spółka Missland podpisała porozumienie z WBA o organizację tego konkursu w latach 2009-2013. Przez cztery lata z rzędu (4 edycje) finał konkursu odbywał się w Polsce pod koniec sierpnia. Jednakże już w 2013 roku obowiązki gospodarza pełniła Białoruś, z której pochodziła panująca Miss – Katerina Buraja (Miss Supranational 2012), konkurs odbył się na początku września. W 2014 roku konkurs ponownie zawitał do Polski na kilka lat, a jego finał odbywa się pod koniec roku, na początku grudnia. W 2016 roku współorganizatorem konkursu była również Słowacja, gdyż tam odbywało się częściowe zgrupowanie dziewczyn przed finałową galą konkursu.

W 2016 roku powstał konkurs dla panów Mister Supranational

Rozegrane konkursy

Osiągnięcia

Liczba zwycięstw według krajów

Liczba zwycięstw według kontynentów

Wicemiss

Kontynentalne Królowe Piękności

Tabela rankingowa 

Tabela rankingowa konkursu Miss Supranational obejmuje wszystkie państwa oraz terytoria, które awansowały do etapu głównego, czyli znalazły się w co najmniej w TOP 15 w 2009 roku, w TOP 20 w latach 2010-2015, w TOP 25 w latach 2016-2019 oraz TOP 24 od 2021 roku.

Państwa bez sukcesu
Państwa oraz terytoria, które w całej historii konkursu jeszcze nigdy nie awansowały do etapu głównego, czyli nie znalazły się w TOP.

Zobacz też 
 Miss World
 Miss Universe
 Miss International
 Miss Earth

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona konkursu
 Pageantopolis - Miss Suprantional
 Forum Miss Suprantional